John Abercrombie pode referir-se a:

 John Abercrombie (médico) 
 John Abercrombie (botânico) 
 John Abercrombie (músico) 

Desambiguações de antropônimos